Moder steht für:

 Moderfäule von Holz
 Moder (Fluss), linksseitiger Zufluss des Rheins im Unterelsass, Frankreich

 Moder oder Móder ist der Familienname folgender Personen:
 Gery Moder (20. Jh.), österreichischer Musikproduzent
 Jakub Moder (* 1999), polnischer Fußballspieler
 Johanna Moder (* 1979), österreichische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Josef Moder (1909–1986), deutscher Schriftsteller
 Jozef Móder (* 1947), slowakischer Fußballspieler
 Ladislav Móder (1945–2006), slowakischer Fußballspieler
 Martin Moder (* 1988), österreichischer Molekularbiologe und Wissenschaftsvermittler
 Matthias Moder (* 1963), deutscher Leichtathlet
 Paul Moder (1896–1942), deutscher Freikorpsführer und Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Moder Danmark („Mutter Dänemark“)
 Moder-Buchenwald (auf bodensauren, basenarmen Standorten)
 modern (Begriffsklärung)
 Modder (Begriffsklärung)